Ел Лаго има више значења:

 Ел Лаго (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лаго (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику